Kəngərli (rayon) - district in Azerbeidzjan
 Ulduz Kəngərli - wetenschapper uit Azerbeidzjan
 Gülşən Əliyeva-Kəngərli - wetenschapper uit Azerbeidzjan